Дмитрий Анатольевич Иванов () (25 августа 1965, Москва, СССР) — российский, бельгийский и французский , специалист в области науки о полимерах.

Биография 
Окончил факультет физико-химической биологии МФТИ в 1988 году (красный диплом). Защитил кандидатскую диссертацию (специальность: физхимия полимеров) в 1992 году в Институте физической химии РАН, научным руководителем был проф. В. Ф. Чуваев.

В 1992—1994 годах продолжал работу в Институте физической химии под руководством проф. В. В. Арсланова. В 1995—1998 годах работал в Католическом университете Лувена в группе проф. Роже Легра (Roger Legras) и проф. Алена Жонаса (Alain Jonas). В 1998—2005 годах в должности профессора возглавлял экспериментальную лабораторию физики полимеров в Свободном университете Брюсселя.

С марта 2005 года является директором Института химии поверхностей и интерфейсов (ICSI) в Мюлузе (Франция), входящего в систему CNRS (UPR 9069) и аффилированного с Университетом Верхнего Эльзаса.

Имеет статус директора исследований CNRS.

Входит в состав редколлегии журнала Journal of Nanobiotechnology.

Ссылки 
 Д. Иванов, Богатство России — исследователи-энтузиасты, интервью электронному изданию «Наука и технологии России» 26 марта 2007.

Примечания 

Выпускники факультета физико-химической биологии Московского физико-технического института
Физикохимики России
Физикохимики Бельгии
Физикохимики Франции